Шеврон (от  — стропило, конёк на крыше). Нечто V-образной формы.
 Шеврон — знак различия на униформе, вооружении и технике, определяющий звание или выслугу лет, или служащий для различения воинских частей, а также геральдический символ.
 Нарукавный шеврон — знак различия на униформе.
 Шеврон — зигзагообразное украшение на здании или вышивке.
 Шеврон — структура галита в виде серии параллельных полос, состоящая из закономерно ориентированных кубиков, заполненных рассолом. Вместе со структурой хоппер (в русской литературе термин «плотики») является первично осадочной.
 Шеврон — группа клиновидных осадочных форм, дюн.
 Шеврон — задние пилообразные кромки сопел некоторых реактивных двигателей.
 Шеврон — в анатомии, кости, прикреплённые к нижней стороне хвостовых позвонков.

Компании:
 Chevron Corporation (Шеврон Корпорейшн) — глобальная энергетическая и нефтехимическая компания.
 Chevron Cars Ltd (Шеврон Карз Лтд) — компания-производитель гоночных автомобилей.

См. также 
 Шевронная шестерня была запатентована и внедрена в машиностроение Андре Ситроеном.
 Ситроен (компания) в честь этого имеет эмблему в виде двойного шеврона.
 Шеврон старого бойца.